Los Khaydarin son antiguos cristales dejados por los Xel'Naga en el mundo Protoss de Aiur. Estos cristales generan poder psiónico, necesario para activar la arcana unión mística y psíquica entre todos los Protoss del universo, además de proporcionar una gran energía usada en teletransporte. Por esto forman parte de casi todas sus estructuras, que dan así la energía necesaria para todos los procesos dentro de ellas.

Existe una formación de cristal Khaydarin en Aiur, la cual se hallaba protegida por fuertes líneas Protoss, pero en la expansión original los Zerg logran crear una colmena cerca a la formación de cristal y recogen un poco para luego llevar el trozo a la Supermente. Tras el escape del cristal, las líneas defensivas Protoss y las estructuras que se hallaban al alcance de la colmena fueron aniquiladas con unos pocos sobrevivientes: enterado de eso, Tassadar  concibió un plan de resistencia que acabaría con la muerte de la Supermente y del propio Tassadar.

Universo StarCraft